Paulinowo – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie nowodworskim, w gminie Nasielsk
 Paulinowo – wieś na Białorusi, w rejonie baranowickim obwodu brzeskiego
 Paulinowo – dawny zaścianek na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie dokszyckim, w sielsowiecie Porpliszcze
 Paulinowo – dawna wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Prozoroki
 Paulinowo – dawny folwark na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Jazno.
 Paulinowo – dawny majątek i osada na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyńskim, w sielsowiecie Bildziugi.

Zobacz też 
 Paulinów